Нивицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Нивицы — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Украина 
 Нивицы — село в Радеховском районе Львовской области.